Paso Real kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Paso Real, San Luis Potosí, ort, Rioverde, 
 Paso Real, Guerrero, ort, Coyuca de Benítez, 
 Paso Real, Ozuluama de Mascareñas, ort, 
 Paso Real, Omealca, ort, 
 Paso Real, Cotaxtla, ort, 
 Paso Real, Puebla, ort, Hueyapan, 

Robotskapade Mexikoförgreningar